Глуховской — фамилия; имеет женскую форму Глуховская.
 Глуховской, Герман Петрович (1931—2005) — советский футболист. Тренер, судья, функционер.
 Глуховской, Корнелий Аркадьевич (1912—1988) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Глуховская, Марина Витальевна — российский режиссёр театра и кино.
 См. также 
 Глуховский